Okręty US Navy o nazwie USS „Patriot”
 Pierwszy USS „Patriot” był szkunerem. Został zakupiony przez Union Navy w 1861 roku. Miał być użyty po zatopieniu jako jednostka blokująca. Jednak na skutek zmian na froncie został użyty jako pływający magazyn.
 Drugi USS „Patriot” (YT-127) był holownikiem. Nabyty przez US Coast Guard 24 sierpnia 1936 roku.
 Trzeci USS „Patriot” (PYc-47) został zbudowany jako prywatny jacht w 1930 roku. Nabyty przez US Navy w roku 1940. Przebudowany na ścigacz okrętów podwodnych. Sprzedany w 1945 roku poprzedniemu właścicielowi.
 Czwarty USS „Patriot” (MCM-7) jest trałowcem typu Avenger. Zwodowany w 1990 roku, wszedł do służby w roku 1991 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2016).

Patriot